Кубок Кіпру з футболу 2006–2007 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вдесяте здобув Анортосіс.

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/8 листопада 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 листопада 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/29 листопада 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/28 листопада 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 листопада 2006

|}

Груповий турнір

Група А 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 
 Кубок Кіпру на rsssf  

2006–2007
Кіпр
Кіпр
2006 на Кіпрі
2007 на Кіпрі